Gai Asini Gal Saloní, fill de Gai Asini Pol·lió
 Publi Licini Corneli Valerià Saloní, cèsar o august, fill de l'emperador Gal·liè

Vegeu també 
 Saloni